Tag kan betrekking hebben op:

 Tag (beveiliging), een beveiliging tegen diefstal.
Informatica
 Tag (metadata) of label, een soort categorie, toegevoegde informatie bij een digitaal bestand.
 Metatag, sleutelwoorden in een webpagina die de pagina beschrijven voor zoekmachines, computers en ontwikkelaars.
 HTML-tag, een voor de lezer onzichtbare code in een HTML-document, omsloten door een "<" en een ">", zie HTML-element.

Andere
 RFID-tag, een elektronisch label waarop draadloos informatie geschreven en gelezen kan worden, zie Radio frequency identification.
 Expressed sequence tag (EST), een oligonucleotide, een zeer korte DNA-sequentie, geproduceerd in laboratorium of fabriek.
 Tag (graffiti), een handtekening of symbool van een maker van graffiti.
 Tagline, een korte, kernachtige zin die wordt gebruikt in de reclame om een product aan te prijzen.
 Tag team, twee of meer worstelaars die samenwerken als een team in het professioneel worstelen.
 Techniques d'Avant Garde, een Luxemburgs bedrijf.
 TAG Heuer, een Zwitserse horlogeproducent.
 Topologische Abelse groep, een begrip uit de wiskunde.
 Het Duitse woord voor "dag".
 Tag (2015), een Amerikaanse film uit 2015
 Tag (2018), een Amerikaanse film uit 2018

Zie ook 
 Tagged image file format (TIFF), een bestandsindeling voor opslag van afbeeldingen.